Салма: многозначный термин.

Реки 
 Салма — река в России, протекает в Волховском районе Ленинградской области.
 Салма — река в России, протекает в Карелии.
 Салма — река в России, протекает в Карелии.
 Кумужья Салма
 Кильдинская салма

Населённые пункты 
 Салма — село, Ромодановский район, Мордовия.
 Нижняя Салма — старинная карельская деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия.

Другое 
 Салма — блюдо казахской кухни, суп из мясного бульона и теста от бесбармака или домашней лапши.
 Салма — татарское блюдо наподобие украинских галушек, бросаются в суп.

См. также